|-
| 119601 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119602 - ||  || 24 noiembrie 2001 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 119603 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119604 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119605 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119606 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119607 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119608 - ||  || 27 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119609 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119610 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119611 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119612 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119613 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119614 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119615 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119616 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119617 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119618 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119619 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119620 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119621 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119622 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119623 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119624 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119625 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119626 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119627 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119628 - ||  || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119629 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119630 - ||  || 5 decembrie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119631 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119632 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119633 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119634 - ||  || 13 decembrie 2001 || Oaxaca || 
|-
| 119635 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119636 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119637 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119638 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119639 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119640 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119641 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119642 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119643 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119644 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119645 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119646 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119647 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119648 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119649 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119650 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119651 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119652 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119653 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119654 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119655 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119656 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119657 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119658 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119659 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119660 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119661 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119662 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119663 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119664 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119665 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119666 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119667 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119668 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119669 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119670 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119671 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119672 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119673 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119674 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119675 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119676 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119677 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119678 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119679 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119680 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119681 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119682 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119683 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119684 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119685 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119686 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119687 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119688 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119689 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119690 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119691 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119692 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119693 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119694 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119695 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119696 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119697 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119698 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119699 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119700 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-